Фуджайра () — еміратський футбольний клуб з Ель-Фуджайри. Домашні матчі команда проводить на стадіоні «Фуджайра Клуб», що вміщає 10 645 глядачів.

Історія 
«Фуджайра» була заснована в 1968 році. Вона тричі ставала переможцем другого дивізіону краъни: 1986, 1990 та 2006 роках. У сезоні 2017/18 пост головного тренера «Фуджайри» займав Дієго Марадона. Під його керівництвом команда посіла третє місце у другому дивізіоні, не зазнавши жодної поразки і вийшовши в елітний дивізіон.

Статистика

Відомі гравці 

  Онєкачі Нвоа (2008—2011)
  Еміліано Альфаро (2012—2013)
  Філіпе Машаду (2013)
  Маджид Буґерра (2014–2016)
  Карім Зіяні (2014—2015)
  Хассан Єбда (2014—2015)
  Бубакар Саного (2014—2015)
  Маркос Піззеллі (2016—2017)

Тренери

 Хассан Шехата (2000)
 Іон Іон (2002–03)
 Абдул Вахаб Кадір (2003–05)
 Лотфі Бензарті (2006–2008)
 Суф'ян аль-Хайдусі (2009)
 Халед Ейд (2009–10)
 Пауло Кампос (2012–13)
 Стефано Кусін (2013)
 Джемал Хаджиабдич (2013–14)
 Абдул Вахаб Кадір (2014)
 Іван Гашек (2014–16)
 Ейд Барут (2016)
 Джемал Хаджиабдич (2016–17)
 Тарек Мостафа (2017)
 Дієго Марадона (2017–2018)
 Іван Гашек (2018–)

Посилання 

 Офіційний сайт клубу «Аль-Фуджайра»  
 Профіль клубу на soccerway.com 

Футбольні клуби ОАЕ
Футбольні клуби, засновані 1968
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Засновані в Азії 1968